Mideia (griechisch , oder auch Midea ) ist:

in der antiken Geographie:

 eine Stadt in der Argolis, siehe Midea
 eine Stadt in Böotien, später Lebadeia

in der griechischen Mythologie:

 Mideia (Nymphe), eine Nymphe, Eponym der böotischen Stadt
 Eponyme der Stadt in der Argolis:
 Mideia (Tochter des Aloeus), des Sohnes des Epopeus von Sikyon (Pausanias 9,38,9-9,39,1)
 Mideia (Mutter des Likymnios) von Elektryon, dem Sohn des Perseus und der Andromeda (Bibliotheke des Apollodor 2,4,5)
 Mideia (Danaide), eine der Danaiden, heiratete und ermordete den Antimachus (Hyginus Fabulae 170)